Matthias Wittmann (* 17. August 1984 in Landshut) ist ein deutscher Eishockeyspieler. Seit 2010 spielt er für den EC Pfaffenhofen in der Bayerischen Eishockeyliga auf der Position des Stürmers.

Karriere 
Matthias Wittmann begann seine Profikarriere in der Saison 2001/02 bei seinem Heimatclub, den Landshut Cannibals, für die er von 2001 bis 2005 zunächst in der Oberliga und später in der 2. Liga spielte. In der Saison 2005/06 wechselte er zum Ligakonkurrenten Moskitos Essen. Die folgende Spielzeit begann er beim SC Bietigheim-Bissingen, wechselte aber während der Saison zum EV Landsberg, für die er auch in der Saison 2007/08 aufs Eis ging. Nach dem Abstieg der Landsberger in die Oberliga kehrte er zur Saison 2008/09 wieder zu den Cannibals zurück.

Nach der Saison 2009/10 beendete er seine aktive Profikarriere vorerst, um sich auf sein Studium in München zu konzentrieren. Seit der Saison 2010/2011 ist er für den EC Pfaffenhofen aktiv, wo er neben der universitären Karriere in der höchsten Amateurspielklasse aktiv ist.

Karrierestatistik

Weblinks 
 
 

Eishockeyspieler (EV Landshut)
Eishockeyspieler (Moskitos Essen)
Eishockeyspieler (SC Bietigheim-Bissingen)
Eishockeyspieler (HC Landsberg)
Deutscher
Geboren 1984
Mann